Der Kanton Vincelles ist ein französischer Wahlkreis im Département Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst aktuell 33 Gemeinden im Arrondissement Auxerre und hat seinen Hauptort (frz.: bureau centralisateur) in Vincelles.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Sainte-Colombe-sur-Loing und Treigny → Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

2017: Fusion Fontenailles, Molesmes und Taingy → Les Hauts de Forterre

Vincelles